

Handel 
 Universal SA – polska spółka handlowa „Grupa Kapitałowa Universal SA”
 Universal Product Code (UPC) – pierwszy standard kodu kreskowego

Media, kultura 
 film, telewizja
 Universal Pictures – amerykańska wytwórnia filmowa
 Universal Studios Entertainment – grupa skupiająca studia filmowe NBC Universal
 Universal Channel – kanał telewizyjny należący do koncernu NBC Universal
 NBCUniversal – amerykańska grupa medialna

 literatura
 Universal War One – francuska seria komiksowa z gatunku fantastyki naukowej

 muzyka
 Universal – album muzyczny grupy Borknagar
 Universal Music Group – grupa biznesowa oraz rodzina wytwórni płytowych w przemyśle muzycznym

Sport 
 Universal Encarnación – paragwajski klub piłkarski
 Universal San José – urugwajski klub piłkarski

Technika 
 informatyka i telekomunikacja
 USB (USB) – uniwersalna magistrala szeregowa
 Universal Plug-and-Play (UPnP) – protokół typu P2P
 Universal Media Disc (UMD) – format dysku optycznego

 technika wojskowa
 Universal Carrier – brytyjski gąsienicowy lekki transporter opancerzony z okresu II wojny światowej

Zobacz też 

 
 
 Uniwersal